Osoby o tym nazwisku:
 Curd Jürgens – austriacki aktor
 Edward Jürgens – polski działacz niepodległościowy
 Martin Jürgens – niemiecki pisarz i reżyser
 Udo Jürgens – austriacki kompozytor i piosenkarz
 Vera Jürgens – niemiecka szachistka